Der Rajon Kostjantyniwka (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon, welcher 1923 gegründet wurde, hatte eine Fläche von 1173 km² und eine Bevölkerung von etwa 18.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Kostjantyniwka, diese war jedoch selbst kein Teil des Rajons.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kramatorsk.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Donezk, er grenzte im Nordwesten an den Rajon Slowjansk und die Städte Kramatorsk sowie Druschkiwka, im Osten an den Rajon Bachmut, im Südosten an die Städte Horliwka und Torezk, im Süden an den Rajon Jassynuwata, im Südwesten an den Rajon Pokrowsk sowie im Westen an den Rajon Dobropillja.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Fluss Krywyj Torez mit seinen Nebenflüssen sowie der Kleban-Byk (Клебан-Бик) und Kalyniwka (Калинівка) sowie im Nordwesten der Kasennyj Torez, das Gebiet liegt im Bereich der Donezplatte, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 110 und 250 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 20 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 49 Dörfer
 11 Ansiedlungen

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Kostjantyniwka
Rajon Kramatorsk
Aufgelöst 2020